Калистрат (, Callistratus, Kallistratos) може да се отнася за:

 Калистрат (* 410 пр.н.е., † 355 пр.н.е.), атински политик и оратор от Афидна, 4 век пр.н.е.
 Калистрат (софист), гръцки ретор и софист, 3 или 4 век.
 Калистрат (граматик), древногръцки граматик от Александрия, средата на 2 век пр.н.е.
 Калистрат, атински поет (ок. 500 пр.н.е.)
 Калистрат от Понт, частен секретар на Митридат VI Евпатор, 1 век пр.н.е.
 Домиций Калистрат, историк от Хераклея Понтика, 1 век пр.н.е.
 Калистрат (юрист), римски юрист от 3 век.
 Калистрат (светия) († 27 септември 304, Византия), християнски светия от Картаген
 Калистрат (патриарх) (* 24 април 1866, † 2 февруари 1952), католически грузински патриарх от 1932 г.